В данной дискографии представлены синглы, мини-альбомы и долгоиграющие пластинки американского певца и гитариста Чака Берри, изданные официально на территории США. Переиздания исключены. У Берри продолжает выходить множество сборников, здесь указаны лишь наиболее значительные, включая бокс-сеты.

Синглы 
Указаны все официальные синглы Берри, изданные на территории США, включая обратные стороны; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи; занимаемые места в американских хит-парадах общей категории («горячая сотня „Биллборда“»), а также ритм-н-блюза. Если обратная сторона сингла занимала место в хит-параде, её позиция отмечена «(б)».

Мини-альбомы 
Указаны все официальные мини-альбомы Берри, изданные на территории США; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи.

Студийные альбомы 
Указаны все официальные студийные альбомы Берри, изданные на территории США; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи; занимаемые места в американских хит-параде общей категории «журнала „Биллборд“» (подавляющее большинство альбомов Берри не попадало в хит-парад). Включены альбомы со смешанным материалом (концертные+студийные записи).

Концертные альбомы 
Указаны выборочно официальные концертные альбомы Берри, изданные на территории США; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи. Исключены альбомы со смешанным материалом (концертные+студийные записи).

Сборники 
Указаны лишь некоторые официальные сборники Берри, изданные на территории США; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи; занимаемые места в американских хит-параде общей категории «журнала „Биллборд“».

Саундтреки 
Указаны официальные саундтреки, изданные на территории США; лейбл и номер каталога фирмы звукозаписи.

Ссылки 
 

Берри, Чак
Чак Берри
Берри, Чак